Parsa se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ahmad Parsa
 Ahmed Ahmad Parsa